Spadek Leonarda da Vinci (ang. The Da Vinci Legacy) - powieść sensacyjna autorstwa Lewisa Perdue z 1983 roku. Osią akcji książki jest odkrywanie sekretów zaginionego kodeksu włoskiego artysty renesansowego, Leonarda da Vinci.

Pierwsze wydanie powieści ukazało się w 1983, lecz wówczas książka nie przyniosła autorowi sławy. Dan Brown wykorzystał wiele z wątków tej powieści do napisania dzieła o tytule Kod Leonarda da Vinci, a gdy zostało ono wydane i szybko stało się bestsellerem, Perdue wytoczył Brownowi proces o plagiat. Wówczas także jego dzieło zyskało rozgłos. W 2005 sąd rozstrzygnął spór na korzyść Browna, ale Perdue odwołał się od wyroku.

Akcja książki zaczyna się w momencie gdy w katedrze zostaje popełnione morderstwo. Człowiek zostaje zrzucony z balustrady. Sprawca tej egzekucji sam wkrótce ginie z ręki psychopatycznego zabójcy, zleceniodawcy powyższego zadania. Głównym bohaterem jest geolog, Vance Erikson, zajmujący się badaniem życia i pracy Leonarda da Vinci, będący w światowej czołówce ekspertów w tej dziedzinie. Stworzył genialny system gry w blackjacka, za sprawą czego dorobił się majątku, lecz zakazano mu wstępu do kasyn na całym świecie. Jest absolwentem dwóch znanych uczelni, Cambridge i MIT. Będąc w Wietnamie, budował szpitale dla ofiar wojny, za co wyrzucono go z wojska. 

Analizuje Kodeks Kingsbury'ego, jeden z niewielu, jeszcze nieprzetłumaczonych i nieudostępnionych szerszej publiczności tekstów Leonarda, i odkrywa, że niektóre ze stron kodeksu są sfalsyfikowane. Dowodem oszustwa jest dziennik de Beatisa, który zajmował się katalogowaniem dzieła Leonarda. Tekst na dwóch podrobionych stronach jest całkowicie różny od jego zapisów. Oryginalne dzieło zawierało uwagi dotyczące mechanizmu burzy i działania błyskawic. 

Bohater podejmuje poszukiwania zaginionych oryginałów. Wówczas w niewyjaśnionych okolicznościach giną trzy osoby, które w ostatnio czytały dziennik de Beatisa. Jedna z nich przed śmiercią napisała na spodniach własną krwią nazwisko profesora, także wybitnego znawcy dzieł da Vinci. Erikson pragnie się z nim skontaktować, ale po profesorze zaginął wszelki ślad. Brakujących stron szukają również tajne stowarzyszenia, Bremeńska Legacja i Bracia Wybrańcy św. Piotra, wywodzące się z początków chrześcijaństwa. Również i one zaczynają ścigać bohatera. Chcą uzyskać wskazówki do produkcji potężnej broni, wykorzystującej zjawiska zachodzące w czasie burzy. Dodatkowych problemów bohaterowi przysparza natarczywa dziennikarka, które potem staje się jego partnerką.

Zobacz też
 Leonardo da Vinci w kulturze

Bibliografia
 Beluch K., Spadek Leonarda da Vinci, dostępny w World Wide Web: .
 Kormak, Recenzja książki "Spadek Leonarda da Vinci", dostępny w World Wide Web: .
 Kowalski T., A połowa to fakt?, dostępny w World Wide Web: .
 Zaginione sekrety kodeksu Leonarda da Vinci, dostępny w World Wide Web: .

Amerykańskie powieści kryminalne i sensacyjne
Leonardo da Vinci w literaturze
Powieści z 1983